Sainte-Agathe — comuna na região de Auvérnia-Rodano-Alpes, França
 228 Agathe — asteroide
 Agathe (teste nuclear)

Desambiguações de topônimos